Георгий Тимофе́ев:
 Тимофеев, Георгий Михайлович (1910—1967) — советский футболист.
 Тимофеев, Георгий Петрович (1916—1991) — советский актёр, народный артист Латвийской ССР.